Alberik I van Utrecht, bisschop van Utrecht (ca. 776-784)
 Alberik I van Spoleto, hertog van Spoleto (898-922)
 Alberik I van Mâcon, graaf van Macôn (920-942)
 Alberik I van Dammartin, graaf van Dammartin (12e eeuw)